BBF steht als Abkürzung für:

 Barmer Billardfreunde, heute Billard Sportverein Wuppertal 1929, Sportverein aus Wuppertal
 Belgian Badminton Federation, belgische Badmintonorganisation
 Berlin Brandenburg Flughafen Holding, siehe Flughafen Berlin Brandenburg GmbH #Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB)
 Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung, pädagogische Spezialbibliothek
 Bielefelder Bäder und Freizeit, Tochtergesellschaft der Stadtwerke Bielefeld
 Bulletin des bibliothèques de France, französische Zeitschrift für Bibliothekskunde
 BBF Bike, Fahrradhersteller aus Hoppegarten
 Bundesoberbehörde zur Bekämpfung der Finanzkriminalität

Bbf steht als Abkürzung für:

 Betriebsbahnhof, Bahnhof für ausschließlich betriebliche Aufgaben haben
 Busbahnhof

Abkürzung